Радиоуправляемая модель — модель той или иной с техники с радиоуправлением.

 Радиоуправляемая автомодель
 Радиоуправляемый самолёт
 Радиоуправляемый вертолёт 
 Радиоуправляемая модель судна

См. также 
 Моделизм